Lu Xun es un nombre chino que puede referirse a:
 Lu Xun (Tres Reinos) (183-245), militar del siglo III
 Lu Xun (1881-1936), escritor del siglo XX